Die PDC Development Tour 2018 war eine Turnierserie der Professional Darts Corporation für Spieler im Alter zwischen 16 und 23 Jahren. Insgesamt wurden 24 Events zwischen April und November ausgetragen.

Die ersten beiden Spieler der Development Tour Order of Merit erhielten eine Tourcard für 2019 und 2020. Da die ersten drei Spieler bereits über eine Tourcard verfügten, wurden die Tourcards an die nächstbestplatzierten Spieler der Development Tour Order of Merit vergeben. In diesem Fall Geert Nentjes und Rowby-John Rodriguez. Da die beiden Erstplatzierten auch für die PDC World Darts Championship 2019 bereits qualifiziert waren, erhielt den Startplatz Ted Evetts. Den Plätzen drei bis acht wurde eine Teilnahme an der PDC Qualifying School 2020 finanziert. Auch hier wurden Tourcard-Inhaber nichtberücksichtigt und das Teilnehmerfeld absteigend in der Rangliste aufgefüllt. Darüber hinaus qualifizierten sich die Top 74 der Development Tour Order of Merit für die PDC World Youth Championship 2018. Da drei Gewinner der International Qualifiers der Junioren-WM bereits über diese Rangliste sich qualifiziert hatten, rückten die Platzierungen 75, 76, und 77 nach.

Preisgeld

Termine & Ergebnisse

Development Tour Order of Merit

Einzelnachweise 

PDC Development Tour
Dartveranstaltung 2018